Nordwald steht für:

 Nordwald, Ortsteil der Gemeinde Lippetal im Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen
 Nordwald (Niedersachsen), mittelalterliches Waldgebiet zwischen Hannover und Braunschweig
 Nordwald, eine mittelalterliche (bairische) Bezeichnung für die Waldgebiete gegen Böhmen vom Oberpfälzer Wald über den Bayerischen Wald und den Böhmerwald bis zum Waldviertel
 Nordwald, ein österreichischer Naturpark im Waldviertel bei Bad Großpertholz

siehe auch:
 Nordwalde, Gemeinde im Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen